Dissotis brazzaei ou Dissotis brazzae est une espèce végétale de la famille des Melastomataceae.

Melastomataceae